Гамбургский марафон — ежегодный марафон, который проходит в Гамбурге, Германия. Обычно проводится в последнее или предпоследнее воскресенье апреля. Впервые марафон состоялся в 1986 году. На старт марафона в 2005 году вышло 17502 бегуна — это рекорд за все годы.

Победители марафона 2014 года получили денежные призы в размере 20 000 евро.

Победители

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Марафоны Германии
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
Мероприятия, регулярно проводимые с 1986 года